Ва́хала — фамилия. Известные носители:

 Вахала, Мари (род. 1968) — финская художница-иконописец, педагог.
  (1911—1974) — чешский учёный-египтолог.